Бадью:

 Бадью — река в России, протекает в Республике Коми.
 Бадью, Ален — современный французский философ.